Тунисская Профессиональная лига 1 2009/2010 () — 55-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2009/10 на сайте goalzz.com 

2009/2010
Тунис
Тунис
2009 год в Тунисе
2010 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010